Ялове́нский район (, Район Яловень) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Район образован 25 марта 1977 года под названием Кутузовский район, центр — пгт Кутузов. В состав района примерно в равных пропорциях вошли территории Котовского, Новоаненского и Страшенского районов, что составляет примерно по половине территорий изначально образованных Котовского и Кишинёвского районов.

В 1991 году вслед за возвращением исторического названия районному центру, район переименовывается в Яловенский.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Кишинёвского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 

 Костешты — городище трипольской культуры возле одноимённого села.

Известные уроженцы 

 Гросу, Георгий Степанович (Митрополит Гурий; 1877-1943) — епископ Румынской православной церкви, бессарабский религиозный и политический деятель.
 Калмык, Октавиан Захарьевич (род. 1974) — министр экономики Республики Молдова (2016—2017).
 Петрашку, Валентина Григорьевна (род. 1943) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1973).
 Степанюк, Виктор Фёдорович (род. 1958) — молдавский политик, председатель Народно-социалистической партии Молдовы.
 Суручану, Ион Андреевич (род. 1949) — молдавский певец, заслуженный артист Молдавской ССР (1985), народный артист Молдавской ССР (1990).

Галерея

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР